La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2013-2014 si è svolta dal 9 novembre 2013 al 23 febbraio 2014: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, a cui si sono aggiunte le due migliori classificate al termine del girone di andata della Serie A2 2013-14 non qualificate al turno precedente, e semifinali, tutte con gare di andata e ritorno, e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014
 2013-2014